Ligue 1 steht für:

 Ligue 1, Fußballspielklasse der Männer in Frankreich
 Ligue 1 (Elfenbeinküste), Fußballspielklasse in der Elfenbeinküste
 Ligue 1 (Guinea), Fußballspielklasse in Guinea
 Ligue 1 (Niger), Fußballspielklasse in Niger
 Ligue 1 (Republik Kongo), Fußballspielklasse in der Republik Kongo
 Ligue 1 Mauretanien, Fußballspielklasse in Mauretanien
 Ligue 1 (Senegal), Fußballspielklasse im Senegal